Hrvatska:
 Novo Brdo (Kravarsko), selo u općini Kravarsko, Zagrebačka županija
 Novo Brdo Mrežničko, gradsko naselje Duge Rese, Karlovačka županija

Kosovo:
 Novo Brdo, Kosovo, gradić u istočnom središnjem dijelu Kosova